Cro-Magnon, ou Cromagnon, peut faire référence à :
 l'abri de Cro-Magnon, site préhistorique de Dordogne ;
 l'Homme de Cro-Magnon, ensemble de restes fossiles d'Homo sapiens découverts en France sur le site dit « abri de Cro-Magnon » aux Eyzies-de-Tayac en Dordogne ;
 Cro-Magnon 1, premier crâne fossile d'un Homo sapiens découvert en France sur le site dit « abri de Cro-Magnon » aux Eyzies-de-Tayac en Dordogne ;
 la communauté de communes Terre de Cro-Magnon, ancienne communauté de communes de Dordogne ;
 Cro-Magnon, série de bande dessinée humoristique belge ;
 , groupe de rock japonais ;
 , ancien groupe de musique expérimentale américain.

Voir aussi 

 Cro-Mags, groupe de punk hardcore américain
 Cro Man, film d'animation franco-britannique de 2018
 l'incendie de la discothèque República Cromañón, incendie de 2004 en Argentine